Amelia Teresa Luiza Wilhelmina Wirtemberska (ur. 28 czerwca 1799 w Wolanach w hrabstwie kłodzkim, zm. 28 listopada 1848 w Altenburgu) – księżniczka wirtemberska, księżna Saksonii-Altenburga.

Życiorys 
Córka księcia Ludwika Wirtemberskiego i księżniczki Henrietty von Nassau-Weilburg. 24 kwietnia 1817 roku wyszła za Józefa Wettina, księcia saskiego na Altenburgu. Amelia i Józef byli rodzicami:
 Aleksandry Marii (1818–1907), żony Jerzego V, króla Hanoweru,
 Pauliny Fryderyki (1819–1825),
 Henrietty Fryderyki (1823–1915),
 Elżbiety Pauliny (1826–1896), żony Mikołaja, jako Piotr II, wielkiego księcia Oldenburga
 Aleksandry Fryderyki (1830–1911), żony namiestnika Królestwa Polskiego, księcia Konstantego Mikołajewicza,
 Luizy Pauliny (1832–1833).

Wirtembergowie
Urodzeni w 1799
Zmarli w 1848
Żony władców